

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Pelican – città della Census Area di Hoonah-Angoon, Alaska
 Pelican – città della Contea di Oneida, Wisconsin

Musica 
 Pelican – gruppo musicale post-metal statunitense
 Pelican – EP dei Pelican del 2001